Mike Dietrich (* 16. März 1965 in Berlin) ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Unternehmensberater. Er ist auch Herausgeber der Zeitschrift Karl-May-Treff.

Leben 
Dietrich wurde 1989 Geschäftsstellenleiter einer Vermögensberatung. Er ist Versicherungs- und Finanzierungsfachmann. 1995 gründete er als Unternehmensberater die Unternehmensgruppe Dietrich & Partner. Des Weiteren begann er auch als Schulungsleiter und führte verschiedene Verkaufsseminare.

Im Jahr 1999 wirkte er bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg als Darsteller mit und war bis zur Saison 2001 dabei. In den darauffolgenden Jahren war er auch auf anderen Karl-May-Bühnen in Dasing und seit 2014 in Burgrieden zu sehen, wo er bis 2017 Regie führte, das Textbuch schrieb und auch Hauptrollen übernahm. 2019 schrieb er für Pullman City Bayern eine Karl-May-Show und führte hierfür Regie. Aufgrund des Erfolgs wurden 2020 offiziell die Karl-May-Spiele Pullman City Bayern gegründet, für die Dietrich die Verantwortung trägt.

Im Hörspiel Der schwarze Mustang 1 von Funny Records (2005) ist Dietrich als „Tokvi-Kava“ zu hören. In den beiden Fanfilmen Winnetou und der Schatz der Marikopas (2005) und Winnetou und das Geheimnis der Geisterschlucht (2007) spielte er die Hauptrolle als Winnetou und führte beim letzten Werk auch Regie. Er ist Mitgründer der MayStarFilmproductions.

Des Weiteren ist er seit 2004 auch Herausgeber des Magazins Karl-May-Treff - Das Magazin der Karl-May-Spiele.

Karl-May-Stücke

Bad Segeberg 
 1999: Halbblut, Rollen: Eisenbahner und Comanchen-Krieger
 2000: Der Ölprinz, Rollen: Nijora-Krieger und Siedler
 2001: Der Schatz im Silbersee, Rollen: Utah-Krieger, Rafter (Holzfäller) und Stadtbewohner von Sheridan

Dasing 
 2009: Winnetou und Kapitän Kaiman, Rolle: Heinrich Thieme; Bildregie
 2010: Old Surehand, Rolle: Dr. Eugenius Eugendorf; Regieassistent und Bildregie
 2011: Der Ölprinz, Rolle: Sam Hawkens; Regieassistent und Bildregie

Burgrieden 
 2014: Regie, Textbuch und Hauptdarsteller  - Der Schatz im Silbersee, Rolle: Knox
 2015: Regie, Textbuch und Hauptdarsteller  - Winnetou I - Der Beginn einer Legende, Rollen: Klekih-petra und Tangua
 2016: Regie, Textbuch und Hauptdarsteller -  Winnetou und der Ölprinz, Rollen: Kantor Matthäus Aurelius Hampel und Bankier Duncan
 2017: Regie, Textbuch und Hauptdarsteller -  Winnetou II, Rollen: Emery Forster und Colonel Merrill

Pullman City Bayern 
 2019: Regie und Textbuch - Winnetou und der Fluch des Goldes.
 2020: Regie und Textbuch - Winnetou und das Geheimnis um Old Surehand
 2021: Regie und Textbuch - Winnetou und der Sohn des Bärenjägers
 2022: Regie und Textbuch - Winnetou I

Autor
Filmproduzent
Filmregisseur
Drehbuchautor
May-Bühnenautor
Theaterschauspieler
Winnetou-Darsteller
Deutscher
Geboren 1965
Mann